Нову Зеландію на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли двісті тринадцять спортсменів у двадцять одному виді спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Нова Зеландія на сайті Міжнародного Олімпійського Комітету   

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020
2021 у Новій Зеландії